Az 1984-es 1. divisjon volt a 40. alkalommal megrendezett, legmagasabb szintű labdarúgó-bajnokság Norvégiában.

A címvédő a Vålerengen volt. A szezont újra a Vålerengen csapata nyerte, a bajnokság történetében negyedjére.

Tabella

Osztályozó

Meccstáblázat

Statisztikák

Gólkirály 
 Sverre Brandhaug (Rosenborg) – 13 gól

Jegyzetek

További információk 
 

Norvég labdarúgó-bajnokság
Eliteserien szezonok